Лос Моготес има више значења:

 Лос Моготес (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Моготес (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Моготес (Иримбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Моготес, Лос Трес Ваљес (Танхуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Моготес (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Моготес (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику